Molekulska formula -{C17H28N2O3}- se može odnositi na:

 Metabutoksikain
 Oksibuprokain